Ma il cielo è sempre più blu – singolo di Rino Gaetano del 1975
 Ma il cielo è sempre più blu – singolo di Giusy Ferreri del 2009
 Ma il cielo è sempre più blu – programma televisivo di Rai Uno del 2004

 Ma il cielo è sempre blu – singolo del supergruppo Italian Allstars 4 Life del 2020